Benkovic, Benković oder Benkovič ist der Familienname folgender Personen:

 Filip Benković (* 1997), kroatischer Fußballspieler
 Ivo Benkovič (1875–1943), slowenischer Politiker und Jurist
 Nevenka Benkovič, jugoslawische Schauspielerin
 Rok Benkovič (* 1986), slowenischer Skispringer
 Stephen J. Benkovic (* 1938), US-amerikanischer Chemiker
 Tomo Benkovic (* 1957? Banja Luka), mehrfach Radrennfahr-Landesmeister Bosnien, damals Ex-Jugoslawien, Radmechaniker im Nationalteam und in Österreich

Siehe auch:
 Benkowitz